A108 peut faire référence à :

Automobile 
 Alpine A108, un modèle du constructeur français Alpine.

Autoroutes 
  Autoroute russe A108, Grand périphérique de Moscou.